Hans Hurni ist der Name folgender Personen:

* Hans Hurni (Fussballfunktionär) (1926–2017), Schweizer Bankdirektor und Fußballfunktionär
 Hans Hurni (Geograph) (* 1950), Schweizer Geograph